Le syllabaire autochtone canadien est une famille d'alphasyllabaires utilisés pour écrire plusieurs langues autochtones du Canada des familles linguistiques algonquiennes et athapascanes. L'inuktitut l'a déjà utilisé, mais il utilise maintenant le syllabaire inuktitut. Le syllabaire a un statut officiel au Nunavut au même titre que l'alphabet latin. Il ne s'agit pas d'un syllabaire à proprement parler, mais d'un alphasyllabaire. Le syllabaire autochtone canadien tire ses origines du syllabaire cri dont le développement est généralement attribué au missionnaire anglais James Evans en collaboration avec des Cris en 1840. L'inventaire, la forme et l'orthographe utilisant le syllabaire diffèrent d'une langue à l'autre. Le syllabaire autochtone canadien est à l'origine de la création d'autres syllabaires tels que les syllabaires inuktitut et pied-noir.

Unicode 
La majorité des caractères utilisés pour l'écriture avec les syllabaires autochtones canadiens unifiés sont codés en Unicode dans deux blocs : U+1400 à U+167F et U+18B0 à U+18FF, qui incluent aussi des syllabes réduites pour noter des consonnes finales ou amuïes, des semi-voyelles isolées, des voyelles sans consonne, et des altérations phonétiques; s'y ajoute aussi quelques signes de ponctuation et symboles d’abréviation spécifiques.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 

Alphasyllabaire
Langue amérindienne au Canada
Système d'écriture en Amérique
Langue inuite
Unicode